Ekspanzija (fizika), kontrolirano širenje čestice, moglo bi se reći i kontrolirana eksplozija. To je npr. kada se dogodi "eksplozija" tekućeg goriva (npr. benzina) u klipu motora, a pošto čestice nemaju gdje, onda se ta snaga prenosi na klip i gura klip gore-dolje i pokreće kardansko vratilo, koje se daljnjim prenošenjem prenosi na kotače.
Postoji i termalna ekspanzija, osobina materijala da im se atomi šire ili skupljaju u ovisnosti o temperaturi kojoj su izloženi.
 Širenje svemira ili njegova ekspanzija iz nulte točke velikog praska
 ekonomska ekspanzija, širenje na nova tržišta. Jedan je primjer ekonomske ekspanzije i globalizacija, jer se najviše odnosi na širenje 'jakih' multinacionalnih korporacija na prostore i tržišta koje su tradicionalno zadovoljavali lokalni ili nacionalni izvori.